Tomedi ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Tomedi (* 1954), österreichischer Prähistoriker
 Pia Tomedi (* 1990), österreichische Politikerin (KPÖ)